Sarny (ukrainisch ; russisch Сарны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Ukraine in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Sarny

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Sarny (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche, siehe Sarny (Monastyryschtsche)